Махамбет — распространенное личное имя, происходит от искаженного транскрибирования личного имени пророка Мухаммеда, часто используется в качестве названия населённых пунктов Казахстана.

 Махамбет Утемисов — легендарный казахский акын (поэт — импровизатор), один из руководителей восстания казахской бедноты в Западном Казахстане в 1836—1837 годах.

Населённые пункты 
 Махамбет (быв. Яманхалинка) — село в Махамбетском районе Атырауской области.
 Махамбет (быв. Чапово) — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.
 Махамбет — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.